Сум — емоція.
 Сум — вагова та розрахункова одиниця, яка використовувався наприкінці XIII і до середини XV ст. на всіх територіях Золотої Орди
 Сум — національна валюта Узбекистану.
 Сум — одне з прибалтійсько-фінських племен

Акроніми 
 СУМ — Спілка української молоді.
 СУМ — акронім «Словника української мови» в 11 томах за редакцією Івана Білодіда.
 СУМ — акронім «Словника української мови у 20 томах» за редакцією Віталія Русанівського.
 СУМ — акронім, який означає сучасна українська мова.

Див. також 
 Sadness — відеогра для Wii
 ССУМ